Аутохтонные мышцы спины образуют латеральные и медиальные мышечные тракты, которые лежат в бороздах между остистыми, поперечными отростками позвонков и углами ребер по два на каждой стороне.

Из аутохтонных мышц имеется:

 Медиальный тракт представлен короткими мышцами расположенными глубже и ближе к скелету по сегментам между отдельными позвонками;
 Более поверхностно лежат длинные мышцы — Латеральный тракт;

 В задней шейной области поверх обоих трактов имеется ременная мышца головы и шеи;

https://megalektsii.ru/s43456t6.html - ссылки на источник, https://present5.com/presentation/3/145633932_438333118.pdf-img/145633932_438333118.pdf-45.jpg - фото.

Мышцы туловища